Сульфати (хімічні сполуки)
 Сульфати (мінерали)
 Сульфат (селище) — селище залізничної станції Селенгинського району, Бурятії Росії.